Breviraja är ett släkte av rockor. Breviraja ingår i familjen egentliga rockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga rockor
Breviraja